Reveal – album zespołu R.E.M.
 Reveal – album zespołu The Boyz
 „Reveal” – singel duetu Roxette